Андре́й Андре́евич Попо́в:* Попов, Андрей Андреевич (1832—1896) — живописец-жанрист.
 Попов, Андрей Андреевич (1914—1997) — артиллерист, Герой Советского Союза.